Sinyan ist der Familienname folgender Personen:

 Fatou Sinyan Mergan, gambische Managerin
 Sheriff Sinyan (* 1996), norwegisch-gambischer Fußballspieler